Planalto Central de Angola — planalto que ocupa a região central de Angola
 Planalto Central do Brasil — grande platô que se estende por cinco estados brasileiros
 Planalto Central Siberiano — região da Sibéria compreendida entre os rios Ienissei e Lena
 Planalto Central (proposta de unidade federativa) — proposta arquivada de nova unidade federativa do Brasil

Desambiguações de topônimos